Ayano Ōmoto (>大本 彩乃),mais conhecida como Nocchi é uma cantora japonesa, integrante do grupo de J-pop e electropop, Perfume composta também por Yuka Kashino (Kashiyuka) e Ayaka Nishiwaki (A-chan).

Biografia 
Ayano nasceu e foi criada em  Fukuyama, prefeitura de Hiroshima , no Japão, onde estudou na  Escola de Atores de Hiroshima e em Horikoshi High School (escola com foco na carreira artística localizada em Nakano, Tóquio), com as amigas e atuais membros da banda Perfume, Ayaka Nishiwaki e Yuka Kashino. À época, Nocchi era uma das melhores vocalistas nas aulas de canto nível avançado enquanto suas atuais companheiras estavam no nível iniciante. Mesmo que ela gostando de brincadeiras, Nocchi é realmente uma menina tímida e bastante introvertida. 
Nocchi tem 1,63cm de altura, tipo sanguíneo A e seus hobbies são: Música, mangá, DVD e concertos. Suas comidas e bebidas favoritas são: Kare, chá verde e chá com leite. Seus esportes favoritos são Futebol e Badminton. Seu filme favorito é "One Piece". Ayano tem orgulho de nunca se interessar por algo que não esteja "claro". Ela elimina o estresse dormindo e se acalma em seu Futon. Seus artistas favoritos são: Asian Kung-Fu Generation, Rip Slyme e Tokyo Jihen. Ela se considera uma garota belamente vestida.

Ayano se matriculou na mesma universidade de Kashiyuka , mas desistiu em 2011 por causa do trabalho.

Curiosidades 
 Quando ela estava na escola primária, na segunda série, Nocchi chamou 10 meninos e confessou seu amor a eles um por um.
 Enquanto freqüentava a Escola de Atores de Hiroshima, Nocchi foi colocada na classe avançada por suas habilidades vocais, enquanto os outros dois membros do "Perfume" foram colocados na classe iniciante.
 Antes de ingressar no "Perfume", Nocchi era parte de um grupo da Escola de Atores de Hiroshima chamado "Happy Baby". Naquela época, ela considerava Perfume como um grupo rival.
 Quando Nocchi se juntou ao grupo, Kashiyuka mal a conhecia. Para aumentar a aproximação delas como amigas, todas do grupo foram dormir na casa de uma delas. Em um momento A~chan foi tomar banho e deixou Nocchi e Kashiyuka sozinhas, que ficaram em total silêncio por cerca de 30 minutos.
 Em 2002, durante os primeiros anos do "Perfume", Nocchi era uma modelo para linha de produtos para adolescente da Johnson & Johnson no Japão.
 Seu talento especial é ser capaz de nomear todos os aminoácidos essenciais. Não se sabe por que ela é capaz de fazer isso.
 Outra de suas habilidades únicas está em girar uma caneta entre os dedos.
 Nocchi revelou em uma entrevista que não tinha amigos na universidade.

Ligações externas 
 Perfume official website 
 Perfume official global website 
 The Internet Movie Database 

Cantores de J-pop
Cantores de música eletrônica
Cantoras do Japão